Kleinschmit ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Kleinschmit (* 1973), deutsche Forst- und Umweltsozialwissenschaftlerin
 Gustav Kleinschmit (1811–1879), deutscher Jurist und Politiker

 Paul von Kleinschmit (1858–1941), preußischer Generalleutnant
 Peter Kleinschmit (1938–2017), deutscher Chemiker 
 Reinhard Kleinschmit (1820–1863), deutscher Jurist und Politiker
 Rixa Kleinschmit (* 1981), deutsche Politikerin (CDU) und ab 2022 Abgeordnete des Schleswig-Holsteinischen Landtages

Siehe auch:
 Kleinschmidt